Грэм Чарльз Эдж (; 30 марта 1941 года, Rocester, Стаффордшир, Великобритания — 11 ноября  2021 года, Брейдентон, Флорида, США) — английский музыкант, наиболее известный как один из основателей и ударник рок-группы The Moody Blues. В период 1974 — 1977 играл в своей собственной группе The Graeme Edge Band. 

В 2018 был включен в Зал славы рок-н-ролла как член The Moody Blues.

Биография

Авторство композиций

The Moody Blues
 1967: "Morning Glory" (часть "The Day Begins") из Days of Future Passed
 1967: "Late Lament" (часть "Nights in White Satin") из Days of Future Passed
 1968: "Departure" из In Search of the Lost Chord
 1968: "The Word" из In Search of the Lost Chord
 1969: "In the Beginning" из On the Threshold of a Dream
 1969: "The Dream" из On the Threshold of a Dream
 1969: "Higher and Higher" из To Our Children's Children's Children
 1969: "Beyond" из To Our Children's Children's Children
 1970: "Don't You Feel Small" из A Question of Balance
 1970: "The Balance" (with Ray Thomas) из A Question of Balance
 1971: "Procession" (with Hayward, Lodge, Pinder, Thomas) из Every Good Boy Deserves Favour
 1971: "After You Came" из Every Good Boy Deserves Favour
 1972: "You and Me" (with Justin Hayward) из Seventh Sojourn
 1978: "I'll Be Level With You" из Octave
 1981: "22,000 Days" из Long Distance Voyager
 1983: "Going Nowhere" из The Present
 1986: "The Spirit" (with Patrick Moraz) из The Other Side of Life
 1999: "Nothing Changes" из Strange Times

The Graeme Edge Band
 1974: "We Like To Do it" - non-album single (later added to CD of Kick Off Your Muddy Boots)
 1975: "Lost in Space" from Kick Off Your Muddy Boots
 1975: "Have You Ever Wondered" from Kick Off Your Muddy Boots
 1975: "The Tunnel" (with Adrian Gurvitz, & Paul Gurvitz) from Kick Off Your Muddy Boots
 1975: "Somethin' We'd Like To Say" from Kick Off Your Muddy Boots
 1977: "Paradise Ballroom" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "Human" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "Everybody Needs Somebody" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "Be My Eyes" (with Adrian Gurvitz) - "B" side to "Everybody Needs Somebody" single (later added to CD of Paradise Ballroom)
 1977: "All Is Fair" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "Down, Down, Down" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "In the Light of the Light" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom
 1977: "Caroline" (with Adrian Gurvitz) from Paradise Ballroom

Примечания

Ссылки 
 

Члены Зала славы рок-н-ролла